Samana kan syfta på:
 Samana (släkte) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Colombia 

 Samaná (kommun), Caldas,

Dominikanska republiken 

 Santa Bárbara de Samaná, stad och kommun,  
 Samaná, provins,

Indien 

 Sāmāna, ort, Punjab, Patiala,